Вантино — название населённых пунктов:

Россия 
 Вантино — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Вантино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Вантино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.